Сједињене Америчке Државе су се први пут појавиле на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Сједињене Државе нису пропустиле ни једне Летње олимпијске игре, осим бојкота Летњих олимпијских игара 1980. одржаних у Москви. 

На Зимским олимпијским играма САД су први пут учествовале 1924. године и учествовале су на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Сједињене Америчке Државе су осам пута била домаћини олимпијских игара:

 Летње олимпијске игре 1904. у Сент Луису
 Зимске олимпијске игре 1932. у Лејк Плесиду
 Летње олимпијске игре 1932. у Лос Анђелесу
 Зимске олимпијске игре 1960. у Скво Валију
 Зимске олимпијске игре 1980. у Лејк Плесиду
 Летње олимпијске игре 1984. у Лос Анђелесу
 Летње олимпијске игре 1996. у Атланти
 Зимске олимпијске игре 2002. у Солт Лејк Ситију

Олимпијци САД су закључно са 2016. годином освојили 2.804 медаља на олимпијадама, 2.522 на летњим и 282 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Сједињених Америчких Држава (-{United States Olympic Committee}-) је основан и признат од стране МОКа 1894. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ 

*Укупан број медаља укључује две медаље, једну сребрну и једну бронзану, које су добијене у хокеју на леду и уметничком клизању на Летњим олимпијским играма одржаним 1920. године.

Спољашње везе 
 
 

Сједињене Америчке Државе на олимпијским играма